Les langues romanes, aussi appelées langues latines ou encore langues néo-latines, sont un groupe de langues issues du latin vulgaire, plus précisément du latin véhiculaire. Utilisés pour la communication sur toute l'étendue de l'Empire romain, le latin véhiculaire a évolué en plusieurs langues romanes dont trois : le castillan, le français et le portugais, ont connu une expansion mondiale à partir du .

La distinction entre langue et dialecte étant assez arbitraire, on peut définir d'une vingtaine à une cinquantaine de langues romanes. Les plus parlées dans le monde sont l'espagnol (490 millions de locuteurs natifs), le portugais (288), le français (75), l'italien (64), le roumain (25) et le catalan (11). La plupart des autres sont menacées d'extinction.

Nom 
Roman est un nom masculin issu de l'ancien français romanz (v. 1135), lui-même issu du bas latin romanice (« à la façon des Romains », par opposition à celle des Barbares), et désignant dès le  la langue vernaculaire parlée dans le Nord de la France, par opposition au latin (langue écrite et savante) et au germanique des Francs. La forme adjectivale du substantif roman est relevée au  pour qualifier une langue vernaculaire parlée en Romania, et apparaît en linguistique dans le courant du  pour qualifier les langues romanes.

Description générale 
Ces langues ont été parlées ou le sont encore dans un ensemble géographique désigné par le terme de « Romania », désignant la partie européenne des anciens Empires romains occidental et oriental. Les mots « roman(e) » et « Romania » remontent à des dérivés de l'adjectif latin  : l'on considérait en effet que leurs locuteurs utilisaient une langue issue de celle des Romains, par opposition à d'autres introduites ultérieurement dans les territoires de l'Empire, comme le francique au nord de la France, langue tudesque des Francs appartenant à la branche des langues germaniques. La première attestation du terme roman remonte au concile de Tours, qui se tient en 813. Lors de ce concile, l'un des cinq réunis cette même année à l'initiative de Charlemagne, il est recommandé aux prêtres de s’adresser à leurs ouailles , le roman. Il s'agit d'une forme vernaculaire, évoluée et corrompue, du bas latin, ancêtre des langues gallo-romanes. Le texte de ce concile est, dans l'état actuel des connaissances, la première source écrite « romane » attestée.

Le premier ouvrage mentionnant plusieurs langues romanes est le  (« De l'éloquence vulgaire ») de Dante (), où l'on trouve les dénominations de langue d'oïl, langue d'oc et de langue de si. Il s'agit pour Dante de proposer, pour remplacer le latin comme langue littéraire, l'une de ces trois langues, la langue d'oïl des chansons de geste, la langue d'oc des troubadours, ou un parler local, le toscan florentin, qui sera finalement à l'origine de l'italien littéraire.

On date à peu près l'évolution du latin vulgaire vers les langues romanes de la manière suivante : 
 entre −200 et 400 environ : différentes formes de latin vulgaire ;
 entre 500 et 600 : ces formes commencent à se différencier plus ou moins nettement ;
 en 813, au concile de Tours, l'existence d'une langue romane est reconnue, puisque le concile demande que désormais les sermons soient prononcés en «  » (langue romane rurale) et non plus en latin afin d'être compris par tous ;
 après 842 : premier texte complet rédigé dans une langue romane (sans doute les prémices de la langue d'oïl), les Serments de Strasbourg.
<div id="liste">

Les langues romanes partagent un ensemble de traits communs donnant une bonne cohérence à cette famille de langues, parmi lesquels les plus importants sont :
 un lexique principalement issu du latin vulgaire ; 
 des évolutions vocaliques par diphtongaison, apophonie ou syncope ; 
 des phénomènes importants de palatalisation des consonnes ;
 la disparition quasi complète du neutre, sauf en roumain ;
 une réorganisation importante du système verbal, par le développement, notamment, de verbes auxiliaires, la suppression du futur latin, la création d'un futur périphrastique formé à partir du verbe avoir (chanter-as → chanteras), celle d'un conditionnel ;
 le développement des articles, inconnus en latin.

 

Les langues romanes sont parfois classées :
 soit selon la « ligne des Alpes » avec le pluriel en « s » à l'ouest, comme los hombres  ou les hommes, et en « i » à l'est (val d'Aoste excepté), comme gli uomini  ou oamenii ;
 soit selon la « ligne La Spezia-Rimini » avec les « langues romanes occidentales » (ibéro-romanes, occitano-romanes, gallo-romanes, italo-romanes septentrionales et rhéto-romanes) et les langues romanes orientales (italo-romanes méridionales, thraco-romanes et illyro-romanes).

Liste des langues romanes 

Les langues romanes sont classées en plusieurs groupes, chacun pouvant comprendre plusieurs « dialectes » ; le choix d'un de ces dialectes comme langue officielle est purement politique et, surtout, relativement récent dans de nombreux pays (sauf en France, où les premiers jalons sont posés dès le  par l'édit de Villers-Cotterêts). Quoi qu'il en soit, les langues romanes forment un continuum de langues entre lesquelles les différences sont parfois minimes ; il est toujours possible de distinguer au sein d'un ensemble ce que l'on nommera un ou plusieurs « dialectes ». La liste suivante présente entre parenthèses : nom dans la langue envisagée, date de la première attestation connue.

Exemples 
Les similarités lexicales et grammaticales des langues romanes et de leurs dialectes, ainsi qu'entre le latin et chacune d'entre elles, peuvent être mises en évidence à l'aide des exemples suivants :

Groupe gallo-roman 

 La langue d'oïl est considérée, selon la vision traditionnelle de la linguistique romane, comme une seule et même langue, qui correspond principalement à un ensemble de dialectes d'oïl répartis historiquement autour de Paris (dans les faits, la langue française actuelle est très composite et doit beaucoup à une langue littéraire interrégionale). Les langues d'oïl (au pluriel) sont au contraire considérées, selon une autre vision, comme un groupe de langues et le français (au sens restreint) n'est que l'une de ces langues (venue du francien), parmi d'autres. Les langues d'oïl regroupent :
 le français (842 : les Serments de Strasbourg : langue de chancellerie, prémices du français, 881 : premier texte en ancien français : Cantilène de sainte Eulalie) : langue officielle de la France, de la Belgique (avec l'allemand et le néerlandais), de la Suisse (avec l'allemand, l'italien et le romanche), du Canada (avec l'anglais), de la Vallée d'Aoste (avec l'italien), du Luxembourg (avec le luxembourgeois et l'allemand), des îles Anglo-Normandes (avec l'anglais), ainsi que du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la République Centrafricaine, du Tchad, des Comores, de la Côte d'Ivoire, des deux Congo (capitale, Brazzaville) et Congo (RD), de Djibouti, de la Guinée Équatoriale, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, du Mali, du Niger, du Rwanda, du Sénégal, des Seychelles, du Togo, de Haïti (avec le créole haïtien) et du Vanuatu ;
 le bourbonnais : parlé en France dans le département de l'Allier et le sud-est du Cher (région de Saint-Amand-Montrond) ;
 le franc-comtois (frainc-comtou) : parlé en France dans le Nord de la Franche-Comté, le Sud de l'Alsace et en Suisse dans le canton du Jura ;
 le gallo : parlé en France en Haute-Bretagne ;
l'angevin : parlé en France en Anjou ;
 le lorrain : parlé en France en Lorraine ainsi que dans certains cantons de Haute-Marne, des Ardennes, et d'Alsace (Welsch); parlé également en Belgique en Gaume, où il a le statut de langue régionale.
 le mayennais : parlé en France en Mayenne ;
 le normand (nourmaund) : parlé en Normandie et dans les îles Anglo-Normandes : jersiais (Jèrriais), guernesiais (Guernésiais) et sercquiais (serkyee) ;
 le picard (vers les -) : premier texte littéraire Cantilène de sainte Eulalie,  en picard-wallon ; parlé en France dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie, ainsi que dans l'ouest de la province belge de Hainaut ; en Belgique, il a le statut de langue régionale, tandis qu'en France il est considéré comme une langue de France ;
 le poitevin-saintongeais : constitué de deux variétés, le poitevin, parlé en France dans le Haut Poitou et le Bas Poitou et le nord de l'Aunis (Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, nord de la Charente et de la Charente-Maritime, et le Saintongeais, parlé en France dans les anciennes provinces d'Aunis (sud), Saintonge et Angoumois(ouest) et Pays Gabay (centre et sud Charente et Charente-Maritime, nord Gironde) : c'est une langue d'oïl avec un substrat occitan ;
 le wallon (walon ; vers les -) : premier texte littéraire Cantilène de sainte Eulalie,  en picard-wallon ; parlé principalement en Belgique en Région wallonne, où il a le statut de langue régionale.
 Le francoprovençal ( : Méditations de Marguerite d'Oingt) est répartie entre l'Italie (Vallée d'Aoste, Piémont et les petites colonies de Celle di San Vito et de Faeto en Pouilles), la Suisse (à Fribourg et en Valais principalement), la France (Dauphinois, Lyonnais, Savoie) ; le francoprovençal regroupe différents dialectes plus ou moins proches les uns des autres, les principaux étant :
 le savoyard (savoyâ), qui s'éloigne des autres dialectes francoprovençaux et du français par des différences de vocabulaire, de morphologie, et manifeste donc des différences d’étymologie ; qui parfois sont endémiques au Savoyard ou que l'on retrouve uniquement dans le Valdôtain et Valaisan (et dialectes de Vaud) qui partagent de nombreuses similitudes (du fait d'une histoire assez similaire, voire identique) ;
 le valdôtain (valdôtèn), qui est très similaire au savoyard, mais présente des différences notables, tel le h aspiré dans la variante de la basse vallée et les apports de l'italien durant le  ;
 le valaisan, principal dialecte francoprovençal de Suisse.
 L'occitan ou la langue d'oc est tantôt compris dans ce groupe, tantôt inclus dans le groupe occitano-roman.
Le francoprovençal a des similitudes avec la langue d'oc et la langue d'oïl plus ou moins marquées en fonction de leur situation géographique. Cette langue est menacée d'extinction (plus ou moins en fonction des dialectes) mais reste défendue, notamment en Vallée d'Aoste et Savoie. La Vallée d'Aoste demeure cependant à ce jour la seule région de l'espace francoprovençal où cette langue est encore largement utilisée dans la vie quotidienne et comme langue maternelle.

Groupe occitano-roman

Occitan 

L'occitan ou langue d'oc (en occitan occitan, lenga d'òc ;  : traces de vulgarismes occitans dans des textes latins ; fin du  : documents juridiques ; 1102 : premier texte complet) est constitué de différents dialectes :
 le gascon, le plus spécifique des dialectes du groupe, à l'ouest. Il est parfois considéré comme une langue à part entière.
 le limousin, l'auvergnat et le vivaro-alpin formant le nord-occitan.
 le languedocien et le provençal (incluant le niçois) formant l'occitan moyen ou sud-occitan.

L'occitan, sous le nom de limousin ou de provençal à l'époque, a été la langue utilisée dans la littérature et les poésies des troubadours de toute l'Europe. Il a ensuite connu deux renaissances littéraires, l'une avec le Félibrige et Frédéric Mistral au milieu du , l'autre avec l'occitanisme dans la seconde moitié du .

L'unité de l'occitan comme langue est discutée par des linguistes y compris occitanistes (comme Pierre Bec), notamment à propos du catalan (qui en est aujourd'hui séparé) et du gascon-béarnais, mais aussi à propos du provençal et de l'auvergnat.

Catalan 

Le catalan (en catalan català; fin du ), très proche de l'occitan, est généralement rattaché au même groupe. Celui-ci, très compact, est, selon le linguiste Pierre Bec, intermédiaire entre le groupe gallo-roman incluant l’occitan, le français, le francoprovençal et le romanche, et le groupe ibéro-roman incluant l'aragonais, le castillan (espagnol), l'asturo-léonais, le galicien et le portugais (ensemble galaïco-portugais), mais il possède aussi des caractères propres. Les occitanistes Pierre Bec et Domergue Sumien à sa suite, considèrent l'occitan et le catalan comme une seule langue (autrement dit des éléments d'un même diasystème), dont le catalan serait issu « par élaboration ».

Des traces de vulgarismes catalans ont été conservées dans des textes latins ; entre 1080 et 1095, les Homilies d'Organyà, l'un des documents littéraires les plus anciens du catalan ; fin du  : premier texte complet dans un document juridique ;  : sous l'égide de Ramon Llull, le catalan accède au statut de langue littéraire et de pensée reconnue) : l'une des langues officielles de la Catalogne (Espagne) ; il est parlé principalement dans cette Communauté autonome et dans une frange de l'Aragon, ainsi que dans celle méridionale de Valence (où il est aussi appelé valencien), ainsi qu'aux Îles Baléares (où les variantes locales s'appellent mallorquí, menorquí ou eivissenc), en Andorre (où il est la seule langue officielle), dans le Roussillon (France), aussi connu sous le nom de Catalogne Nord (en catalan Catalunya del Nord), ainsi que dans la ville de l'Alguer (en Sardaigne). L'usage du catalan, et d'autres langues régionales, a été sévèrement contrôlé et réprimé durant plusieurs périodes, notamment sous le règne de Philippe V et le franquisme.

Groupe ibéro-roman 

Ce groupe inclut parfois le catalan.

 L'aragonais (aragonés) est parlé dans certaines zones de l'Aragon, sans reconnaissance officielle. L'aragonais est de plus en plus vu comme un pont entre l'occitano-roman et l'ibéro-roman puisque cette langue a une tradition littéraire très ancienne, indépendante de l'espagnol, avec quelques caractéristiques originales et d'autres partagées avec le catalan et l'occitan. Le même terme est utilisé pour se référer au dialecte « castillanisant » parlé aussi dans cette région. L'aragonais est parfois considéré comme intermédiaire entre l'occitano-catalan et l'ibéro-roman stricto sensu.
 L'asturien (asturianu en asturien, connu sous les noms d'asturo-léonais, astur-léonais ou bable), est parlé aux Asturies, ainsi que dans certaines parties des provinces de León, Zamora et Salamanque (où on l'appelle le léonais). Par le passé l'asturo-léonais était la langue d'un territoire beaucoup plus important s'étendant au sud de la péninsule Ibérique. Aux Asturies, bien que non reconnu comme langue coofficielle par le statut de la principauté, il est protégé par des textes de loi. Dans la région portugaise de Miranda do Douro, on parle le mirandais, variante de l'asturien ; le mirandais possède le statut de seconde langue officielle du Portugal depuis 1999 pour la partie du territoire où elle est parlée.
 L'espagnol ou castillan (castellano ou ) : langue officielle en Espagne, dans vingt et un pays d'Amérique latine et en Guinée équatoriale.
 Le judéo-espagnol, issu du castillan parlé par les Juifs expulsés d'Espagne en 1492, demeure parlé par quelques dizaines de milliers de personnes (principalement en Israël, en Turquie et sur le pourtour méditerranéen). Cette langue romane comprend des emprunts lexicaux à l'hébreu, au turc voire au grec, à l'italien ou à certains parlers slaves.
 Le galaïco-portugais est la langue mère écrite du portugais et du galicien. C'est la langue littéraire de toute la côte ouest de la péninsule ibérique jusqu'au  et début du , période au cours de laquelle le portugais s'est différencié du galicien. Langue de culture pendant sept siècles, y compris en dehors de la Galice et du Portugal ; ainsi le roi de Castille Alphonse  le Sage aurait rédigé, ses Cantigas de Santa Maria dans cette langue. Langue de troubadours elle compte des poètes illustres, tel Martin Codax, Bernal de Bonaval, Arias Nunes, etc.
portugais (Português), langue officielle du Portugal, du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de l'Angola, du Mozambique, du Timor oriental, de Macao et de l’archipel de Sao Tomé-et-Principe.
 galicien (Galego) langue coofficielle en Galice (Espagne) et parlée dans certaines zones limitrophes de la Galice comme le Bierzo. Le galicien connut une « période sombre » appélée Séculos Escuros en galicien ; un renouveau au  et fut réprimée sous le franquisme.
 La fala, langue issue du galaïco-portugais et parlé dans quelques villes d'Estrémadure (Espagne), à la frontière du Portugal. Bien que non officielle, la fala a été déclarée bien d'intérêt culturel par la junte d'Estrémadure (gouvernement de la communauté autonome) le .

Groupe italo-roman 

Italien ( ;  : documents juridiques ;  : texte complet) ; plus de deux cents variantes classées en deux groupes clairement différenciés, séparés par un grand faisceau d'isoglosses le long de la ligne Massa-Senigallia (dite de manière moins exacte « ligne La Spezia-Rimini ») qui correspond à la coupure des langues romanes en deux grands groupes : la Romanie occidentale (incluant l'italien septentrional, les langues gallo-romanes, ibéro-romanes, occitano-romanes et rhéto-romanes) et la Romanie orientale (incluant l'italien centro-méridional et de l'extrême-sud, et les langues romanes orientales). Cette séparation assez nette entre Romanie occidentale et orientale remet, pour certains linguistes, en cause la pertinence du groupement « italo-roman », qui ne serait plus lié qu'à l'appartenance à un même ensemble géographique : la péninsule italienne et politique : l'Italie.

 L'italien septentrional (ou plus rarement et récemment padan, terme proposé par le linguiste Geoffrey Hull depuis 1982), parfois nord-italien, groupe de dialectes parlés dans le nord mais aussi dans le sud de l'Italie :
 le sous-groupe gallo-italique, (lombard (lumbaart), ligure (lìgure) avec sa variante intémélienne, piémontais (piemontèis), l'émilien-romagnol. Le piémontais s'est doté d'une variété standard,
le gallo-italique de Basilicate ;
le gallo-italique de Sicile.
 le sous-groupe vénitien (vèneto) :
 le dialecte istriote, jadis parlé sur la côte ouest et sud de l'Istrie actuellement croate (à ne pas confondre avec l'istrien, une langue romane orientale parlée sur la côte est de l'Istrie) ; on considère l'istriote soit comme un type particulier de vénitien, soit comme un dialecte distinct du vénitien, soit encore comme un idiome intermédiaire entre le vénitien et le dalmate.
 L'italien centro-méridional :
 le toscan, regroupant plusieurs parlers communaux de Toscane. On y intègre parfois la langue corse et ses variantes : 
 le toscan florentin, promu par Dante au , il constitue la base normalisée de la langue officielle italienne ;
 le corse (corsu) devenu une langue par élaboration, mais dérivant du toscan avec des influences du ligure et un substrat ancien proche du sarde : parlé en Corse mais aussi au nord de la Sardaigne (variantes gallurese et sassarese) ;
 le romanesco contemporain, dialecte toscan parlé dans le Latium et côtoyant le romanesco classique, hérité du Moyen Âge ; 
 l'italien central, parlé dans les régions d'Ombrie, du Latium, des Marches et dans l'ouest des Abruzzes. On distingue de nombreux idiomes suivant les régions : le romanesco à Rome et le dialect laziale centro-septentrional dans la partie centrale du Latium. L’ombrien (ou umbro) en Ombrie ; le marchigiano englobant les parlers usités dans les Marches (notamment ceux d'Ancône, de Fabriano, de Macerata, de Fermo et de Camerino) ; le dialecte sabin ou "sabino" parlé dans la province de Rieti et celle de L'Aquila dans les Abruzzes ;
 l'italien méridional, parlé dans les régions des Latium, Abruzzes, de Campanie, du Molise, des Pouilles, de Basilicate ainsi que dans le nord de la Calabre. L'italien méridional comprend :
 laziale méridional
 l’abruzzais parlé dans les Abruzzes et le molisan en Molise ;
 les dialectes napolitains, comprenant le campanien (soit le napolitain de Naples et ses variantes suivant les contrées de Campanie : beneventano de Bénévent, salernitano de Salerne), le calabrais septentrional (parlé dans le nord de la Calabre), ainsi que les deux variétés de lucan (ou lucanien), parlés en Basilicate ainsi que dans une partie de la province calabraise de Cosenza ;
 les dialectes apuliens, usités dans la région des Pouilles et comprenant trois variantes : le foggiano, parlé dans la province de Foggia ; le barese, usité dans les provinces de Bari, de Brindisi ; et enfin le tarentin, parlé dans la ville de Tarente et ses proches alentours.
 L'italien de l'extrême-sud :
 le sicilien de Sicile, ancré sur l'île aux trois pointes et divisé en une multitude de dialectes et de sous-dialectes régionaux voire communaux. Pour exemple, le parler d'Agrigente est un sous-dialecte du sicilien occidental, lui-même un dialecte du sicilien de Sicile ; 
 le calabrais centro-méridional, parlé en Calabre citérieure et lui aussi divisé en plusieurs dialectes ;
 le salentin usité dans la région du Salento, dans le sud des Pouilles. Les dialectes apuliens à transition salentine sont parlés, quant à eux, dans les parties méridionales des provinces de Brindisi et de Tarente.

Cette dialectologie est toutefois sommaire et ne décrit pas avec précision l'extraordinaire diversité, largement conservée, des parlers italiens à proprement parler.

Sarde 

Le sarde (sardu, limba sarda ; ) est parlé en Sardaigne. C'est une des langues romanes les plus conservatrices, ce qui s’explique par sa situation insulaire ; il a néanmoins connu de nombreuses influences, parmi lesquelles celles du catalan, du castillan puis de l'italien sont les plus notables.

Au sein du sarde peuvent être distingués plusieurs dialectes, représentés par deux orthographes principales: 
 le campidanien (région de Cagliari) ; 
 le logudorien (Logudoro), qui constitue la langue considérée classique, dont la variété du nuorais (Nuoro); ce dernière dialecte est plus archaïsant que le premier.

Une tentative de normalisation d'une langue sarde unifiée (Limba Sarda Comuna) est appuyée par la région autonome.

Selon les répertoires Ethnologue et Glottolog, le corse, dans une forme ancienne et hypothétique, et le sarde auraient formé une branche distincte, appelée « langues romanes méridionales » ou « langues romanes insulaires » ; selon d'autres linguistes, comme Heinrich Lausberg ou Yuri Koryakov, le sarde tel qu’il est parlé au centre et au sud de l’île, est désormais la seule langue vivante de ce groupe, comme il n’existe plus de vieux corse (Old Corsican), entièrement remplacé par la toscanisation, ni de langue romane d'Afrique du Nord, qui sont tous deux éteints.

Groupe rhéto-roman 

Ce groupe parlé dans le massif alpin et sur ses piémonts comprend :
 le romanche (rumantsch) : le sursilvan (haute vallée du Rhin), le sutsilvan et le surmiran (centre du canton des Grisons), le puter et le vallader (Engadine) forment les cinq dialectes écrits ; ils sont parlés en Suisse (dans les Grisons) par environ . Le premier texte en puter a été écrit en 1527 à Zuoz (La chanzun da la guerra dal chasté da Müsch), le premier en vallader en 1560 à Susch. Le rumantsch grischun est la variété standard du romanche utilisée en Suisse pour unifier les cinq groupes dialectaux ; il s'appuie en grande partie sur le sursilvan, le vallader et le surmiran ; c'est une des 4 langues nationales de Suisse et une langue officielle dans le canton des Grisons ;
 le ladin dolomitique (ladin) : utilisé dans les Dolomites italiennes (dans la Région Autonome du Trentin-Haut-Adige et en Vénétie, province de Belluno, vers Cortina d'Ampezzo et dans le Cadore, ainsi que dans un îlot linguistique très minoritaire à Erto e Casso, dans les Dolomites frioulanes, province de Pordenone, en Région Autonome du Frioul-Vénétie Julienne) ;
 le frioulan (furlan, ou marilenghe) : parlé dans les 3 provinces italiennes d'Udine, de Pordenone et de Gorizia, et très minoritairement dans celle de Trieste, dans la Région Autonome du Frioul-Vénétie Julienne, et aussi à Sappada et à Portogruaro, en Vénétie. Deuxième langue minoritaire en Italie, il serait parlé par un million de personnes dans le monde, à la suite de la forte émigration dans d'autres régions d'Italie et à l'étranger aux .
Frioulan et ladin n'ont qu'un statut de langue régionale, mais sont reconnus par la Constitution italienne. Certains linguistes, minoritaires, y rattachent l'istriote. Toutes ces langues, morcelées en de multiples dialectes, sont en régression constante, mais la toponymie alpine montre qu'avant le  elles ont été parlées des sources du Rhin jusqu'à celles des affluents du haut-Danube, dans ce qui est aujourd'hui la Bavière méridionale et le Tyrol.

Pannonien 

Cette langue romane autrefois parlée en Pannonie (actuelles Hongrie occidentale et Croatie occidentale et septentrionale) comptait environ  locuteurs vers le  et s'est éteinte au , mais a laissé des inscriptions et des ex-voto gravés par les clēricī literātī.

Dalmate 
Ce groupe éteint au  également appelé illyro-roman est compté parmi les langues romanes orientales, mais ne fait pas partie du diasystème roman de l'Est. Il présente des caractères intermédiaires entre le groupe rhéto-roman et le groupe thraco-roman.

Connu au Moyen Âge (fin ) sous les noms de mavro-valaque, maurovalaque ou morlaque, attesté directement vers 1840, le dalmate est éteint. Parlé autrefois dans les îles dalmates et sur le littoral de Croatie et du Monténégro, il comprenait deux dialectes recensés : le végliote (veklisuṅ, au nord, dans l'île de Krk ou Veglia, dont le dernier locuteur s'est éteint en 1898) et le ragusain (au sud, dans l'actuelle Dubrovnik, éteint dès le ).

 Groupe thraco-roman 

Ce groupe, le plus oriental des langues romanes orientales, est également appelé diasystème roman de l'Est ; parlé dans le bassin du bas-Danube, autour des Carpates et dans les Balkans, il comprend quatre langues vivantes et trois éteintes : 
 le daco-roumain ou daco-roman, nommé officiellement roumain en Roumanie (română, limba română) et au choix moldave ou roumain en Moldavie (limba moldovenească selon l'article 13 de la Constitution adoptée en 1992, limba română selon l'arrêt  36 du  de la Cour constitutionnelle) ; partiellement attesté au , complètement attesté au , le roumain est la langue des anciennes provinces romaines de Dacie, Mésie et Dacie aurélienne, coupées du reste de la Romania ; en tant que langue romane, le roumain s'avère assez conservateur mais le superstrat slave y est important et c'est en cela qu'il est relativement différent des autres langues romanes, et dissymétrique par rapport à elles (il est beaucoup plus facile à un roumanophone de comprendre l'italien ou le français, que l'inverse). Il est langue coofficielle en Voïvodine serbe, mais est également parlé en Serbie (Portes de Fer et vallée du Timoc). Des minorités roumanophones vivent également en Ukraine, et une importante diaspora vit depuis les années 2000-2005 en Espagne et en Italie ; 
 l'aroumain ou aroman, appelé macédo-roumain en Roumanie, parlé principalement en Grèce septentrionale, en Albanie, en Serbie, en Macédoine et en Roumanie ;
 le mégléno-roumain, mégléno-roman ou mégléniote, jadis parlé en Macédoine et aujourd'hui par la diaspora en Roumanie ou en Turquie ;
 l'istro-roumain, istro-roman ou istrien, encore parlé par quelques dizaines ou peut-être centaines de locuteurs en Istrie orientale (Croatie), à ne pas confondre avec l'istriote, une langue italo-romane encore parlée dans l'ouest et le sud de l'Istrie.
Ces quatre langues vivantes sont issues de l'évolution de trois langues éteintes :
 le roman oriental, disparu vers la fin du  ;
 le thraco-roman, issu du précédent et disparu vers le  ;
 le proto-roumain, issu du précédent, attesté par Théophylacte Simocatta et Théophane le confesseur et qui s'est divisé vers la fin du  pour donner l'actuel diasystème roman de l'Est.
En aroumain et en méglénite, le superstrat slave est moins fort qu'en roumain et istrien, alors que l'influence du grec et de l'albanais est prépondérante.

Classification cladistique 
Une classification différente basée sur le vocabulaire permet une comparaison systématique (Projet ASJP). On mesure la similarité lexicale telle que la distance de Levenshtein pour une liste de mots apparentés. Dans ce cas les langues regroupées sous l'appellation gallo-romane par Ethnologue.com apparaissent dans des branches différentes de l'arbre cladistique des langues romanes :

Ce qui précède indique que d'un point de vue lexical, français et franco-provençal, constituent l'une des branches les plus dissemblables des langues romanes. Cela est dû à la forte incidence de la phonologie et du lexique en contact avec les langues germaniques au cours du Bas-Empire romain et le début du Moyen Âge.

Peut-être encore plus étonnant en comparaison avec les classifications conventionnelles (historiquement fortement basées sur la géographie, voire influencées la division politique, au-delà des traits proprement linguistiques), l'occitan et le catalan, sont plus à rapprocher du point de vue du lexique de l'italien et du roumain que des langues ibériques (espagnol, galicien, aragonais).

Du latin classique au latin vulgaire

Quelques modifications phonétiques propres au latin vulgaire 
Note : les transcriptions phonétiques sont en alphabet phonétique international.

À propos du latin vulgaire, il convient de noter que les Romains, comme les Grecs, vivaient en situation de diglossie : la langue de tous les jours n'était pas le latin classique (celui des textes littéraires ou , « langue de la ville », c'est-à-dire une langue figée par la grammaire comme l'a été le sanskrit), mais une forme distincte bien que très proche, au développement plus libre (le , « langue vulgaire »). Il semble acquis que le latin classique ne se limitait pas à un emploi livresque, mais qu'il était couramment parlé par les catégories sociales élevées, bien que ces dernières aient trouvé plus raffiné encore de s'exprimer en grec (et il semble que César n'ait pas dit à Brutus Tu quoque, fili mais Kaì sù, téknon), tandis que le  était la langue des soldats, des commerçants, du petit peuple ; n'ayant jamais accédé au statut de langue littéraire, le latin vulgaire nous est surtout connu par la linguistique historique, des citations et des critiques prononcées par les tenants d'un latin littéraire ainsi que de nombreuses inscriptions, des registres, comptes et autres textes courants. D'autre part, le Satyricon de Pétrone, sorte de « roman » écrit vraisemblablement au  et se passant dans les milieux interlopes de la société romaine, est un témoignage important de cette diglossie : selon leur catégorie sociale, les personnages s'y expriment dans une langue plus ou moins proche de l'archétype classique.

Parmi les textes qui ont blâmé les formes jugées décadentes et fautives, il faut retenir l’Appendix Probi, sorte de compilation d'« erreurs » fréquentes relevées par un certain Probus et datant du .

Ce sont bien ces formes, et non leur équivalent en latin classique, qui sont à l'origine des mots utilisés dans les langues romanes.
Voici quelques exemples de « fautes » citées par Probus (selon le modèle A non B, « [dites] A et non B »), classées ici par type d'évolution phonétique et assorties de commentaires permettant de signaler les principales différences phonologiques entre le latin classique et le latin vulgaire ; il n'est bien sûr pas possible d'être exhaustif en la matière et de référencer toutes les différences entre le latin classique et le latin vulgaire, mais l’Appendix Probi peut constituer une introduction pertinente sur le sujet.

Calida non calda 
Calida non calda, masculus non masclus, tabula non tabla, oculus non oclus, etc. : ces exemples montrent l'amuïssement des voyelles post-toniques (et aussi prétoniques) brèves ; les mots latins sont en effet accentués cálida, másculus, tábula et óculus, la voyelle suivante étant brève. Cet amuïssement prouve aussi que l'accent de hauteur du latin classique est devenu un accent d'intensité en latin vulgaire (en effet, un accent de hauteur n'a pas d'influence sur les voyelles atones environnantes). L'on reconnaît dans cette liste les ancêtres de chaude (ancien français chalt), mâle (ancien français masle), table et œil ; ce processus a donné naissance à des transformations importantes des consonnes entrées en contact après la chute de la voyelle les séparant : ainsi, un  devant consonne est passé à l vélaire (soit ) puis à  en français (vocalisation), d'où chaud ; de même,  a pu donner un l palatalisé (voir au paragraphe suivant).

Vinea non vinia 
Vinea non vinia, solea non solia, lancea non lancia, etc. : l'on voit là le passage en latin vulgaire de  bref devant voyelle à  (son initial de yacht ; le phénomène est nommé consonification) qui, après consonne, la palatalise ; ces consonnes palatalisées (qui peuvent provenir d'autres sources), sont importantes dans l'évolution des langues romanes. Cette transformation explique pourquoi l'on obtient, par exemple, vigne (avec  devenant , noté dans les langues romanes par le digramme gn en français et italien, ñ en espagnol, ny en catalan, nh en portugais et occitan, etc.), seuil (avec anciennement un l palatal, soit , noté par ill/il en français, devenu ensuite un simple , conservé en italien, où il est noté gli et toujours prononcé comme une double consonne, en espagnol, où il est noté ll, « double l » [sauf quand il provient de , où il passe à , phonème dit jota], comme en catalan, en portugais et occitan, écrit lh, etc.), et lance (avec le son  issu de , forme palatalisée de , que notait bien la lettre c latine ; de même en italien lancia , espagnol lanza , anciennement lança , ou en roumain lance , etc.).

Auris non oricla 
Probus note dans cet exemple plusieurs phénomènes : premièrement la réduction des anciennes diphtongues (ici  devenant , soit o ouvert ; l'on a aussi en latin vulgaire  donnant , e ouvert, ainsi que  passant à , e fermé), puis l'utilisation d'une forme de diminutif au lieu de la forme simple (auris « oreille », auricula « petite oreille »). L'utilisation des diminutifs en latin vulgaire est fréquente : ainsi soleil provient de soliculum et non de sol, ou encore genou, primitivement anc. fr. genoil, de genuculum et non de genu. Enfin, on note l'amuïssement du  bref après une voyelle accentuée : on attendrait oricula. Comme on l'a dit au premier paragraphe, la rencontre de c et l, , causée par la chute de la voyelle les séparant, donne naissance à une nouvelle consonne, ici un l palatal, conservé en catalan dans orella, devenu  en français mais  en espagnol, dans oreja ).

Auctor non autor 
On remarque aussi des réductions de groupes de consonnes ; ainsi,  passe à , donnant en français auteur, ou autor en espagnol, portugais et catalan ; de même,  passe à . C'est le cas dans dom(i)tare devenu domtar puis domptar et enfin dontar. L'insertion d'un  entre  et une occlusive est normale : on parle d'une épenthèse, donnant en français dompter que l'on prononçait  avant que l'orthographe n'influence la prononciation, devenant parfois . Autre simplification :  donne , comme dans comp(u)tare devenu comptare puis compter et conter  en français, contar en espagnol, etc.

Rivus non rius 
Rivus non rius, sibilus non sifilus : le son  du latin, noté par la lettre u (ou v dans les éditions modernes) a évolué de manières diverses, soit en s'amuïssant entre voyelles (ri(v)us donnant rio en espagnol, pa(v)or donnant peur, italien paura), en devenant une spirante bilabiale sonore (, en espagnol et catalan) puis se renforçant en  (dans la majorité des langues romanes) ;  et  entre voyelles connaissent le même sort, ce qui explique que sibilus donne sifilus, sachant que  n'est que la variante sourde de  ; ainsi explique-t-on siffler (de sibilare, devenant sifilare puis siflare) ou savoir (de sapere, puis sabere, savere ; le espagnol saber montre, par son orthographe, qu'il en est resté au stade ), etc.

Pridem non pride 
Dernier exemple, montrant que le  en fin de mots n'est plus prononcé (ce qui est déjà le cas en latin classique : la scansion du vers latin le prouve facilement). Cet amuïssement est, entre autres, à l'origine de la disparition du mécanisme des flexions : les langues romanes, en effet, n'utilisent plus la déclinaison.

Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive ; il faudrait aussi aborder la question de la diphtongaison « panromane » (que toutes les langues romanes ont connue) et signaler que nombre de voyelles ont subi par la suite des diphtongaisons secondaires.

Transformations en profondeur du système morpho-syntaxique

Système nominal 
La chute du  final, consonne que l'on rencontre souvent dans la flexion, crée donc une ambiguïté : Romam se prononçant comme Roma, l'on ne peut savoir si le mot est au nominatif, à l'accusatif ou à l'ablatif. Ainsi, les langues romanes ont dû utiliser des prépositions pour lever l'ambiguïté. Plutôt que dire Roma sum (classique Romæ sum avec un locatif que n'a pas gardé le latin vulgaire) pour « je suis à Rome » ou Roma(m) eo pour je vais à Rome, il a fallu exprimer ces deux phrases par sum in Roma et eo ad Roma. À cet égard, il convient de rappeler que si en latin classique déjà, dès l'époque impériale, le  en fin de mots s'amuïssait, Roma sum et Roma(m) eo ne pouvaient être confondus : à l'ablatif (Roma sum), le  final est long ; il est cependant bref à l'accusatif : ainsi l'on prononçait  pour le premier,  pour le second. Le latin vulgaire, toutefois, n'utilise plus le système de quantité vocalique : les deux formes sont d'autant plus ambiguës.

Dans un même mouvement, les adverbes et les prépositions simples sont parfois renforcées : ante, « avant », ne suffit plus ; il faut remonter à ab + ante en vulgaire pour expliquer le français avant, le portugais et espagnol antes et l'occitan avans, ou bien in ante pour le roumain înainte, etc. ; de même avec provient de apud + hoc, dans de de intus, etc. Le cas limite semble être atteint avec le français aujourd'hui, notion qui se disait simplement hodie en latin classique. Le terme français s'analyse en en + le + jour + de + hui, où hui vient de hodie (qui a donné hoy en espagnol, "hoje" en portugais, oggi en italien, azi en roumain, uèi en occitan, avui en catalan, hoz en romanche, oûy en wallon, etc.). Le composé agglutiné résultant est donc redondant, puisqu'il signifie mot à mot : « au jour d'aujourd'hui » (qu'on trouve en français familier). Certaines langues conservatrices ont cependant gardé des adverbes et prépositions simples : le espagnol et l'italien con, le portugais com et le roumain cu viennent bien de cum « avec », de même que en espagnol ou în roumain sont hérités de in. L'on constate le même phénomène avec les mots simples hérités de hodie.

De langue flexionnelle à la syntaxe souple (l'ordre des mots comptant moins pour le sens que pour le style et la mise en relief), le latin vulgaire est devenu un ensemble de langues utilisant nombre de prépositions, dans lesquelles l'ordre des mots est fixe. S'il est théoriquement possible de dire en latin Petrus Paulum amat, amat Petrus Paulum, Paulum Petrus amat ou encore amat Paulum Petrus pour signifier que « Pierre aime Paul », ce n'est plus possible dans les langues romanes, qui ont plus ou moins rapidement abandonné les déclinaisons ; ainsi, en espagnol Pedro ama a Pablo et Pablo ama a Pedro ont un sens opposé, seul l'ordre des mots indiquant qui est sujet et qui est objet. Lorsque les langues romanes ont gardé un système de déclinaisons, celui-ci est simplifié et se limite à quelques cas (à l'exception du roumain) : c'est ce qui arrive en ancien français, qui n'en possède que deux, le cas sujet (hérité du nominatif) et le cas régime (venant de l'accusatif), pour tout ce qui n'est pas sujet. En français, toujours, le cas sujet a disparu ; les noms actuels hérités de l'ancien français sont donc presque tous d'anciens cas régime (il y a quelques exceptions, comme ancêtre, peintre, traître, anciens cas sujets, et chandeleur, provenant d'un génitif pluriel latin candelorum) et, partant, d'anciens accusatifs ; on peut le constater avec un exemple simple :

Le roumain, toutefois, conserve un système flexionnel fonctionnant avec trois cas syncrétiques : cas direct (nominatif + accusatif), cas oblique (génitif + datif) et vocatif. Ces cas se distinguent principalement si le nom est marqué par l'article défini. Dans le cas contraire, ils ont tendance à être confondus.

D'autres points méritent d'être signalés. Tout d'abord, à l'exclusion du roumain, les trois genres, masculin, féminin et neutre, sont réduits à deux par l'élimination du neutre possiblement sous l'effet d'un substrat non indo-européen. Ainsi le mot latin folia, nominatif/accusatif neutre pluriel de folium « feuille », est réinterprété comme un féminin : c'est le cas, par exemple, en français, où il devient feuille, mais aussi en espagnol (hoja), en italien (foglia), en romanche (föglia), en wallon (fouye), en portugais (folha), en catalan (fulla), en occitan (fuèlha), etc., tous mots féminins. De plus les langues romanes ont développé un système d'articles définis inconnu du latin classique, peut-être également sous l'influence d'un substrat résiduel. Ainsi, en français, le et la proviennent respectivement des pronoms/adjectifs démonstratifs ille et illa ; l'évolution est la même en espagnol pour el et la (plus un neutre lo < illud), en italien pour il et la (ainsi que lo, neutre, < illud), etc. Le roumain se distingue en étant la seule langue romane dans laquelle l'article est enclitique : om « un homme », om-ul « l'homme », ce qui s'explique par le fait qu'en latin, l'adjectif démonstratif pouvait précéder ou suivre le substantif (ille homo/homo ille). Les articles indéfinis, pour leur part, proviennent simplement du numéral unus, una (et unum au neutre). Enfin le système de l'adjectif est modifié. Alors que les degrés de l'adjectif étaient marqués par des suffixes, les langues romanes ne se servent plus que d'un adverbe devant l'adjectif simple. Cet adverbe continue soit magis (devenu más en espagnol, mai en occitan et en roumain, mais en portugais, més en catalan, etc.), soit plus (più en italien, plus en français et en occitan, pus en wallon et en catalan ancien ou dialectal, plu en romanche, etc.). Par exemple, plus clair (comparatif de supériorité) se disait en latin classique clarior (dérivé de clarus). En revanche l'espagnol emploie más claro, l'italien più chiaro, l'occitan plus clar ou mai clar, etc. De même le superlatif le plus clair se disait clarissimus en latin classique, mais el más claro en espagnol et il più chiaro en italien. On trouve cependant quelques archaïsmes : le portugais a conservé des mots différents pour le plus grand, o maior, et le plus petit, o menor, comme le castillan avec mayor et menor, comparables, bien que d'emploi très différent, aux majeur et mineur du français.

Système verbal 

En outre, les conjugaisons sont profondément modifiées, notamment par la création de temps composés : ainsi notre j'ai chanté, espagnol he cantado, italien ho cantato ou encore catalan he cantat, occitan ai cantat, roumain am cântat, viennent d'un habeo cantatu(m) vulgaire, qui n'existe pas en latin classique. L'utilisation de verbes auxiliaires, être et avoir, est notable : le latin utilisait déjà, d'une manière différente, être dans sa conjugaison, mais pas d'une manière aussi systématique que dans les langues romanes, qui ont généralisé leur emploi afin de créer un jeu complet de formes composées répondant aux formes simples. Généralement, les formes composées marquent l'aspect accompli.

Un mode nouveau apparaît, le conditionnel (attesté pour la première fois dans une langue romane dans la Séquence de sainte Eulalie), construit à partir de l'infinitif (parfois modifié) suivi des désinences d'imparfait : vivr(e) + -ais donne vivrais en français, et, mutatis mutandis , viviría en espagnol, viuria en catalan, viuriá en occitan. Certaines modifications du radical sont à noter : devoir + ais > devrais et non *devoirais, ou bien haber + ía > habría et non *habería. De la même manière, le futur classique est abandonné au profit d'une formation comparable à celle du conditionnel, c'est-à-dire l'infinitif suivi du verbe avoir (ou précédé en sarde) : ainsi cantare habeo (« j'ai à chanter ») donne chanterai, italien canterò, espagnol cantaré, catalan cantaré, occitan cantarai, etc.

Le passif est évacué au profit du système composé qui préexistait en latin (cantatur, « il est chanté », classique devient le vulgaire est cantatus, qui, en classique signifiait « il a été chanté »). Enfin, certaines conjugaisons irrégulières (comme celle de velle, « vouloir ») sont rectifiées (mais restent souvent irrégulières dans les langues romanes) et les verbes déponents cessent d'être utilisés.

Le lexique du latin vulgaire 

Le latin vulgaire et le latin classique ne diffèrent pas seulement par des aspects phonologiques et phonétiques, mais aussi par le lexique ; les langues romanes, en effet, n'utilisent que dans des proportions variables le vocabulaire classique. Souvent, des termes populaires ont été retenus, évinçant ceux propres à la langue plus soutenue.

Certains termes latins ont disparu et ont été remplacés par leur équivalent populaire ; c'est le cas de celui qui désigne le cheval, equus en latin classique, mais caballus (« canasson » ; le mot est peut-être d'origine gauloise) en latin vulgaire, que l'on retrouve dans toutes les langues romanes : caballo en castillan, cavall en catalan, caval en occitan, cheval en français, cal en roumain, cavallo en italien, dj'vå en wallon, chavagl en romanche, etc.
Mais la jument est appelée iapa en roumain, yegua en castillan, égua en portugais, egua en catalan, et èga en occitan, du latin equa (l'italien emploie aussi giumenta ou cavalla).

D'autre part, certains termes classiques disparus n'ont pas forcément été remplacés par le même mot vulgaire dans toute la Romania : le terme soutenu pour « parler » est loqui en latin classique, gardé en roumain (a locui mais avec le sens dhabiter), remplacé par : 
 parabolare (terme emprunté à la liturgie chrétienne et d'origine grecque ; proprement : « parler par parabole ») : français parler, italien parlare, catalan et occitan parlar, etc. ;
 fabulare (proprement : « affabuler ») : castillan hablar, portugais falar, sarde faeddare, etc.
 verba (verbe, parole): roumain a vorbiEnfin, certaines langues romanes continuent d'utiliser la forme classique, tandis que d'autres, que l'on dit moins « conservatrices », se servent d'une forme vulgaire ; l'exemple donné traditionnellement est celui du verbe « manger » :
 latin classique edere : se retrouve (sous la forme préverbée comedere, qui est cependant sentie moins « noble » que le classique puriste edere) dans le castillan et le portugais comer ; 
 latin vulgaire manducare (proprement « mâcher ») : français manger, italien mangiare, catalan menjar, occitan manjar, ou encore roumain mânca, par exemple.

</div>

 Raisons de la diversité des langues romanes 

L'évolution phonétique naturelle des langues, à laquelle le latin n'a pas échappé, explique en grande partie les différences importantes entre certaines des langues romanes. À ce processus s'est aussi ajouté la non-unicité lexicale de ce que l'on désigne sous le terme de latin vulgaire : la taille de l'Empire romain et l'absence d'une norme littéraire et grammaticale ont permis à cette langue vernaculaire de ne pas être figée. Ainsi, chaque zone de la Romania a utilisé une saveur particulière du latin vulgaire (il vaudrait même mieux dire « des latins vulgaires »), comme on l'a vu plus haut, telle langue préférant tel terme pour signifier « maison » (latin casa en espagnol, catalan, italien, portugais, roumain), telle autre un terme différent (mansio pour le même sens en français), par exemple.

S'est greffée à ces deux données la présence de substrats, langues parlées initialement dans une zone et recouvertes par une autre, ne laissant que des traces éparses, tant lexicales ou grammaticales que phonologiques, dans la langue d'arrivée. Ainsi, le substrat gaulois en français lui laisse quelque cent quatre-vingts mots comme braies, char ou bec, et serait à l'origine du passage du  (de loup) latin à  (de lu'ne). Cette hypothèse ne fait cependant pas l'unanimité. Bien entendu, l'influence du gaulois ne s'est pas limitée à la langue française : les dialectes de l'Italie du Nord, par exemple, en possèdent quelques termes, et on a ainsi en italien standard braghe pour braies (qui a donné plus tard les mots français braguette et bretelle), carro pour char, ou becco pour bec. De même le basque pour les langues ibérico-romanes (où le mot pour « gauche », soit  en latin classique, est remplacé par des dérivés du basque ezker, soient esquerra en catalan, izquierda en espagnol et esquerda en portugais) et en particulier l'espagnol.

Enfin, les superstrats ont aussi joué un rôle prépondérant dans la différenciation des langues romanes : ce sont les langues de peuples s'étant installés dans un territoire sans réussir à imposer leur langue. Cette dernière a cependant laissé des traces importantes. Le superstrat francique (donc germanique) en France est important ; le vocabulaire médiéval en est émaillé, surtout dans le domaine de la guerre et de la vie rurale (ainsi heaume, adouber, flèche, hache, etc., mais aussi framboise, blé, saule, etc., ou encore garder, guerre et, plus surprenant, trop), et le français actuel compte plusieurs centaines de mots ainsi hérités du francique. C'est un superstrat arabe que l'on remarque le plus en espagnol et en portugais : plus de quatre mille termes, parmi lesquels des toponymes et des composés, viennent de cette langue. Le trait le plus remarquable est le maintien quasi systématique de l'article arabe dans le mot, alors que les autres langues romanes ayant aussi emprunté le même terme s'en sont souvent débarrassées : ainsi les gloses espagnoles  (contre le français coton), de l'arabe , ʾal-quṭn, algarroba (français caroube), de ʾal-harūbah ou encore aduana (français douane), de , ʾad-dīwān (qui donne aussi divan). Enfin, dernier superstrat remarquable, le slave, dont l'influence en roumain est notable. Le roumain devrait aux langues slaves alentour son vocatif, 20 % de termes du lexique ainsi que des processus de palatalisation différents de ceux des autres langues romanes.

L'influence des langues romanes les unes sur les autres est par ailleurs considérable. À tel point qu'un courant du mouvement interlingua, dit « latin moderne », préconise d'utiliser dès à présent cette langue comprise sans étude (cinquante mots à apprendre sur un vocabulaire basique de cinq mille termes) par tous les locuteurs romans (qui sont environ neuf cents millions dans le monde), après remplacement des mots antiques sans postérité gardés par l'interlingua, modernisation de ses formes lexicales et phonétisation de son orthographe.

On peut donner ici les résultats d'une étude menée par Mario Pei en 1949, qui a comparé le degré d'évolution de diverses langues par rapport à leur langue-mère ; pour les langues romanes les plus importantes, si l'on ne considère que les voyelles toniques, l'on obtient, par rapport au latin, les coefficients d'évolution suivants : 
 sarde : 8 % ; 
 italien : 12 % ; 
 espagnol : 20 % ; 
 roumain : 23,5 % ;
 catalan : 24 % ;
 occitan : 25 % ;
 portugais : 31 % ; 
 français : 44 %.

On voit ainsi facilement le degré variable de conservatisme des langues romanes, la plus proche du latin phonétiquement (si l'on ne considère que les voyelles toniques) étant le sarde, la plus éloignée le français.

Comparaison lexicale

Degré de similitude du lexique entre les langues romanes 

 Selon Ethnologue.

Diffusion mondiale des langues romanes 

Du fait de la colonisation, l'aire géographique des locuteurs de langues romanes s'étend largement au-delà de l'Europe. Les plus largement diffusées sont l'espagnol (Mexique, Amérique centrale et Amérique du Sud, Philippines, etc.), le portugais (Brésil, Angola, Mozambique, etc.) et le français (Canada, Afrique, etc.).

L'espagnol et le français figurent parmi les langues officielles de l'ONU.

Les langues romanes parlées par plus de 10 millions de personnes sont l'espagnol, le français, le portugais, l'italien, et le roumain (98 % des locuteurs).

Il est à noter que l'étendue géographique de l'espagnol, le français et le portugais sont en grande partie le résultat du passé colonial. Dans la plupart des anciennes colonies, le français est la seconde langue, au contraire de l'espagnol et du portugais. Il en résulte que le français est la seconde langue romane en nombre de locuteurs, mais la troisième, derrière le portugais, en locuteurs qui l'ont pour première langue.

Le catalan est un cas particulier, puisqu'il n'est pas la langue principale d'un État-nation (il l'est seulement en Andorre), mais il a tout de même été capable de soutenir la concurrence de l'espagnol, et même de gagner des locuteurs, bien que celui-ci soit non seulement la langue de l'État mais aussi l'une des plus importantes du monde. En fait, le catalan est la seule langue minoritaire d'Europe dont la survie à long terme n'est probablement pas en danger. Au contraire de la plupart des langues minoritaires, le catalan n'est pas resté lié à la culture traditionnelle rurale. En effet, la société catalane a été, depuis le Moyen Âge et jusqu'à nos jours, plus dynamique et orientée vers l'Europe et la modernité que celle de Castille, et donc que celle de l'État dominant. D'autre part, une culture de haut niveau, bien qu'ayant abandonné généralement le catalan au , ne s'est pas interrompue et a pu reprendre la langue du pays vers la fin du . En plus, elle a été toujours doublée d'une culture populaire (musique, théâtre, vaudeville, littérature de consommation ou pratique, presse) vivante, qui a suivi l'évolution des temps et s'est toujours produite en catalan. En conséquence, une conscience « nationale » a survécu à l'union des royaumes, accompagnée du sentiment que la langue est une partie fondamentale de l'identité des catalans. Cela a permis au catalan de résister d'une part aux périodes de répression et aux importants flux immigratoires qui ont eu lieu tout au long de l'histoire, et d'autre part aux processus assimilationnistes qui sont en voie de faire disparaître la plupart des langues minoritaires, même lorsqu'elles ont un fort soutien gouvernemental (par exemple l'irlandais).

Le reste des langues romanes, avec moins de locuteurs, subsistent principalement pour les rapports informels. Historiquement, les gouvernements ont perçu (voire perçoivent encore) la diversité linguistique comme un obstacle au niveau économique, administratif ou militaire, de même qu'une source potentielle de mouvements séparatistes; ils se sont donc généralement efforcés de les combattre, moyennant la promotion de la langue officielle, des restrictions quant à leur utilisation au sein des médias, leur caractérisation comme dialectes ou patois (mots devenus péjoratifs), ou même la persécution. En fait, il s'agit plus proprement de langues minorisées que de langues minoritaires. En conséquence, toutes ces langues sont considérées par l'Atlas UNESCO des langues en danger comme menacées à divers degrés allant de « vulnérable » (par exemple le sicilien ou le basque) à « sérieusement en danger » (p.ex. toutes celles parlées en France sauf le basque et le catalan).

Dès la fin du , une plus grande sensibilité aux droits des minorités a permis à ces langues d'amorcer une lente récupération de leur prestige et de leurs droits perdus. Cependant, il n'est pas clair que ces processus politiques soient capables d'inverser le déclin des langues romanes minorisées.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Histoire et aspects généraux 
 M. Banniard, Du latin aux langues romanes, Nathan, 1997 ;
  Gerhard Ernst et al. (dirs.), Romanische Sprachgeschichte : Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen, Berlin, Mouton de Gruyter, 2003-2006, 3 volumes ;
 Jean-Marie Klinkenberg, Des langues romanes,  éd., Louvain-la-Neuve, Duculot, 1994 ; 
  Marten Maiden, John Charles Smith et Adam Ledgeway (dirs.), History of the Romance Languages, t. I : Structures, Cambridge, Cambridge University Press, 2011 ; t. II : Contexts, 2013 ;
  Michael Metzeltin, Las lenguas románicas estándar : Historia de su formación y de su uso, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2004.
 Wilfried Stroh, Le latin est mort, vive le latin ! Petite histoire d'une grande langue, traduit de l'allemand, Paris, Les Belles Lettres, 2008, 302 p. ;
 Paul Teyssier, Comprendre les langues romanes, du français à l'espagnol, au portugais, à l'italien & au roumain, méthode d'intercompréhension, Paris, Chandeigne, 2004 ;

Monographies, manuels universitaires 
 Pierre Bec, Manuel pratique de philologie romane, Paris, Éditions Picard, 1970-1971, deux tomes ;
 Édouard Bourciez, Éléments de linguistique romane, Paris, 1967 pour la  édition ;
  José Enrique Gargalla Gil et Maria Reina Bastardas (dirs.), Manual de lingüística románica, Barcelone, Ariel, 2007.
 Martin-Dietrich Glessgen, Linguistique romane : domaines et méthodes de la linguistique romane, Zurich, RoSe, 2004-2005, 2 vol. ;  éd., Armand Colin, 2012 ;
  Günter Holtus, Michael Metzeltin et Christian Schmitt (dirs.), Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), Tübingen, Niemeyer, 1988-2005, 12 vol. ;
 Mireille Huchon, Histoire de la langue française, Paris, 2002 ;
 Andre Klump, Johannes Kramer et Aline Willems (dirs.), Manuel des langues romanes, Berlin-Boston, Walter de Gruyter, 2014 ;
  Petrea Lindenbauer, Michael Metzeltin et Margit Thir (dirs.), Die romanischen Sprachen: Eine einführende Übersicht, Wilhelmsfeld, G. Egert, 1995.
 Max Niedermann, Phonétique historique du latin, Paris, 1953 pour la  édition ;
 Michèle Perret, Introduction à l'histoire de la langue française, Paris, Armand Colin, 1998 (2008,  édition) ;
 Eugeen Roegiest, Vers les sources des langues romanes : Un itinéraire linguistique à travers la Romania, Leuven, Acco, 2006.

Articles connexes 
 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues indo-européennes
 Romanistique (philologie romane)
 Europe latine
 Atlas linguistique roman

Liens externes 
 
 Carte des langues romanes
 Le site sur l'enseignement des langues régionales dans l'académie de Bordeaux
 Le site du rectorat de Bordeaux sur l'enseignement de l’occitan dans le secondaire
 Le site du CDDP des Pyrénées-Atlantiques sur l'enseignement de l'occitan dans le primaire en Aquitaine
 Lingua romana : Journal sur les cultures française, italienne et roumaine
 Jonas : base de données de la section Romane de l'Institut de recherche et d'histoire des textes

Langue indo-européenne
Langue synthétique
Histoire du latin